UEFA Europa League 2016-2017 a fost cea de-a 46-a ediție a celei de-a doua competiții fotbalistice inter-cluburi ca valoare din Europa, și a 8-a ediție de la redenumirea ei din Cupa UEFA în UEFA Europa League.

Finala a fost jucată între Ajax și Manchester United pe Friends Arena din Solna, Suedia, și a fost câștigată de Manchester United,fiind primul lor trofeu de Europa League. Cu această victorie, s-au alăturat celor de la  Juventus , Ajax , Bayern München și Chelsea fiind singurele cluburi care au câștigat toate cele trei trofee europene importante (Campion European Cluburi Cupa / UEFA Champions League, Cupa UEFA / Europa League, iar acum Cupa Cupelor UEFA). 

Manchester United s-a calificat în Liga Campionilor 2017-18, și, de asemenea, a câștigat dreptul de a juca împotriva câștigătoarei 2016-17 UEFA Champions League în Supercupa Europei 2017.

Sevilla a castigat ultimele trei turnee,dar nu au putut să-și apere titlul, după ce a ajuns în faza eliminatorie a Ligii Campionilor 2016-17.

Distribuție

Echipele

Calendarul meciurilor

Tururi preliminare

Primul tur preliminar

Turul doi preliminar

Turul trei preliminar

Runda play-off

Faza grupelor 
Primele două echipe din fiecare grupă se califică mai departe.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Grupa I

Grupa J

Grupa K

Grupa L

Fazele eliminatorii 

In fazele eliminatorii, echipele joacă una împotriva celeilalte de două ori, odată acasă și odată în deplasare, cu excepția finalei care se joacă într-un singur meci.

Echipele calificate în fazele eliminatorii

Runda de 32 
Tragerea la sorți pentru runda de 32 va avea loc pe 12 decembrie 2016.Turul va avea loc pe 16 februarie, iar returul pe 23 februarie 2017.

|}

Optimi 
Tragerea la sorți a avut loc pe 24 februarie. Turul va avea loc pe 9 martie,iar returul pe 16 martie 2017.

|}

Sferturi 

|}

Semifinale

Finala

Golgheteri

Echipa sezonului 
Echipa sezonului desemnată de cei de la UEFA :

UEFA Europa League
Sezoanele UEFA Europa League